

Краснодубровський — селище, Алейський район, Алтайський край
 Краснодубровський — селище, Зав'яловський район, Алтайський край